Beita  peut désigner :
 Beita, une ville du gouvernorat de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie ;
 Beita, une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.